Михаил Ильич Синельников (1913—1942) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942).

Биография 
Михаил Синельников родился в 1913 году в селе Литвиново (ныне — Котовский район Волгоградской области). После окончания четырёх классов школы работал в колхозе. В 1935—1937 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В августе 1941 года Синельников повторно был призван в армию. С ноября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К апрелю 1942 года старший сержант Михаил Синельников был начальником радиостанции отдельного батальона связи 78-й стрелковой бригады 9-й армии Южного фронта. Отличился во время освобождения Харьковской области Украинской ССР.

20 апреля 1942 года Синельников и красноармеец Ефим Тягушев в составе стрелковой роты захватили высоту 158,6 у села Долгенькое Изюмского района и окопались на ней. Противник предпринял ряд контратак, но все они были отбиты. В ночь с 21 на 22 апреля в критический момент боя Синельников вызвал огонь на себя, погибнув при этом. Похоронен в селе Маяки Славянского района Донецкой области Украины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующего и рядового состава Красной Армии» от 13 декабря 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

В честь Синельникова названа школа и установлен памятник в Литвиново.

Примечания

Литература 
 
 Волгоградцы — Герои Советского Союза. Волгоград, 1968.
 
 Калинин В. В., Макаренко Д. Г. Герои подвигов на Харьковщине. — Харьков, 1970.
 Плесцов К. М. Люди высокого подвига. М., 1962.

Связисты Великой Отечественной войны
Похороненные в Донецкой области